В одиночному розряді тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Андреа Джегер здобула титул, у фіналі перемігши Трейсі Остін без гри.

Сіяні гравчині 

 Трейсі Остін (фінал)
 Андреа Джегер (переможниця)
 Пем Шрайвер (3-тє коло)
 Регіна Маршикова (3-тє коло)

 Андреа Джегер (півфінал)
 Енн Сміт (2-ге коло)
 Венді Проса (чвертьфінал)
 Даян Десфор (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1980